Der Begriff Bundeshaus bezeichnet

 das Regierungs- und Parlamentsgebäude der Schweiz in Bern, siehe Bundeshaus (Bern).
 das Haus zum Schlossgarten in Aarau, das manchmal als erstes Bundeshaus der Schweiz bezeichnet wird.
 das ehemalige Parlamentsgebäude der Bundesrepublik Deutschland in Bonn, siehe Bundeshaus (Bonn).
 ein Gebäude im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, siehe Bundeshaus (Berlin).
 das Korporationshaus von Studentenverbindungen.
 eine der zwei Parlamentskammern Äthiopiens, siehe Bundeshaus (Äthiopien) (House of Federation).